Le château de Corcelles peut être :
 Le château de Corcelles à Trévoux, dans l'Ain ;
 Le château de Corcelles à Charolles, en Saône-et-Loire.

Homophone 
 Le château de Corcelle, à Bourgvilain, en Saône-et-Loire.
 Le château de Corcelle, à Châtenoy-le-Royal, en Saône-et-Loire.

Voir aussi 
 Le château de Corcelles-en-Beaujolais.

Corcelles